Heinrich Zaumseil war ein deutscher Turner.

Zaumseil kam aus Überlingen.

1940 wurde er mit dem Gau Baden Deutscher Mannschaftsmeister im Gerätturnen.

Weblinks 
 Ergebnis in Badische Presse vom 29. April 1940.
 Auswahlmannschaften der Landesverbände mit allen Assen - Die Kraftprobe im Kunstturnen in: Hamburger Abendblatt vom 28. März 1950.

Deutscher Meister (Turnen)
Deutscher
Geboren im 19. oder 20. Jahrhundert
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann